Герцогство Генуя () — це назва, яку отримали території стародавньої Генуезької республіки, коли вони були передані Королівству Сардинія Віденським конгресом у 1815 році. Жителі Лігурії повстали, і герцогство було остаточно розпущене після об'єднання в 1848 і розділене між провінціями Генуя і Ніцца.

Примітки 

Історія Генуї
Новоісторичні держави Італії
Сардинське королівство